__БЕЗКН__

Day & Age () трећи је студијски албум америчког рок бенда Килерс издат 18. новембра 2008. године.

Награде

Списак песама 

Албуми 2008.
Албуми групе The Killers
Албуми издати за Island Records
Албуми на првом месту листе UK Albums Chart